GEP steht als Abkürzung für:

 Gebietsentwicklungsplan in der Regionalplanung
 Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik, deutsches Medienunternehmen
 Generalentwässerungsplan, kommunales oder regionales Abwasserkonzept
 Gesellschaft ehemaliger Polytechniker der ETH Zürich
 Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens
 Gewässerentwicklungsplan
 Godefroy, Esmenard & Pons, siehe G.E.P., französischer Automobilhersteller
 Global Equity Partners, aus der 1992 gegründete Venture Group hervorgegangene Private-Equity-Gesellschaft in Österreich

Abkürzung